Der Grand Prix Pino Cerami (kurz: GP Pino Cerami) ist ein belgisches Straßenradrennen.

Das Eintagesrennen wird in und um der belgischen Stadt Wasmuel ausgetragen, weswegen das Rennen auch manchmal als GP Wasmuel bezeichnet wird. Benannt wurde das Rennen nach dem belgischen Radsportler Pino Cerami, der in Italien geboren wurde. Der Halbklassiker wurde 1964 zum ersten Mal ausgetragen und findet seitdem jährlich Anfang April statt. Seit 2005 ist der GP Pino Cerami Teil der UCI Europe Tour und ist in die Kategorie 1.1 eingestuft. Die Rekordsieger Joop Zoetemelk, Marco Serpellini und Gerrie Knetemann konnten bisher jeweils zwei Siege einfahren. Als einziger Deutscher konnte Jan Bratkowski 2000 gewinnen. Aus der Schweiz siegten bisher Laurent Dufaux, Stephan Joho und Urs Freuler.

Siegerliste

Weblinks 

 Offizielle Website
 

Eintagesrennen
Straßenradrennen in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Hennegau